Euphoria (programmeertaal), programmeertaal
Euphoria (Enrique Iglesias), studioalbum
Euphoria (software), gaming engine ontwikkeld door NaturalMotion
Euphoria (single), het winnende lied van het 57e Eurovisiesongfestival 2012 in Bakoe
Euphoria (winkel), erotiekwinkel in Heerenveen
Euphoria (computerspelontwikkelaar)
Euphoria (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2019 
Euphoria (geslacht), een geslacht van kevers uit de familie bladsprietkevers (Scarabaeidae)